Гниль — процесс разложения материала:
 Гниль — разложение животных белков.
 Гниль — разрушение древесины грибами.
 Гниль, гнили — патологические процессы разложения и болезни растений.